Крохаль (значения):

 Крохаль — род птиц семейства утиных.
 Крохаль — река, приток Ухты.

См. также 
 Крохалев